Сезон Білоруської Екстраліги 2014—2015 — 23-й розіграш чемпіонату Білоруської Екстраліги. Чемпіонат стартував 4 вересня 2014, а фінішував 25 березня 2015. У сезоні 2014—15 брали участь одинадцять клубів.

Регулярний сезон

Другий раунд

Група А

Група В

Плей-оф

Вища ліга

Плей-оф 
Чвертьфінали
 Металург-2 - «Енергія» - 4:2, 2:0, 3:2(ОТ)
 Німан-2 - Гомель-2 - 3:2(бул.), 1:2, 4:3, 3:2(бул.)
 Юніор (Мінськ) - Хімік-СКА-2 - 14:0, 6:0, 9:1
 Шахтар-2 - Динамо Раубичі-98 - 7:2, 11:0, 4:1
Півфінали
 Німан-2 - Юніор (Мінськ) - 2:4, 5:2, 1:5, 1:3, 3:6
 Металург-2 - Шахтар-2 - 6:5, 3:4(ОТ), 2:1, 5:4, 5:3
Фінал
 Металург-2 - Юніор (Мінськ) - 5:4(ОТ), 2:5, 1:5, 1:4, 4:5

Джерела 
 Офіційний сайт   
 Архів  

2014—2015
Білорусь
Білорусь